Paterwa peut faire référence à :
 Paterwa, un village du district de Bara au Népal ;
 Paterwa, un village du district de Dhanusha au Népal ;
 Paterwa, un village du district de Saptari au Népal.